Свистелки (Свистёлки) () — деревня в Бабиническом сельсовете Оршанского района Витебской области Белоруссии.

География 
Деревня находится примерно в полукилометре на юго-восток от Орши. Некогда через деревню пролегала речка Кутеинка (приток Днепра). Некогда полноводная речка на сегодня почти пересохла.

История 

В 1631 году княгиня Анна Огинская (мать Богдана Стеткевича-Завирского) передала основанному ей на реке Кутеинке женскому православному Успенскому монастырю свои землевладения, в числе которых была и деревня Свистёлки. Деревня, вместе с крестьянами и угодьями, была приписана на содержание женской обители. В некоторых исторических документах женская Кутеинская обитель изредка упоминалась как Свистёльская.

В 1910 году деревня относилась к Оршанскому уезду Могилёвской губернии, волость Баранская

Известные уроженцы и жители 
 Семён Селиверстович Пустельников (10.02.1921, д. Свистелки — 5.02.1945, с. Поторица, Украина) — Герой Советского Союза.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Оршанского района (Витебская область)